Шивон Зіліс, Шивон Еліс Зіліс (народилася прибл. 8 лютого 1986 р.) — канадський венчурний капіталіст, яка працює в галузі технологій і штучного інтелекту.
 Зіліс (місто) — карфагенське місто часів Римської імперії.